Памятник Любечскому съезду князей находится в Любече (Черниговская область) на берегу Днепра на территории бывшего Любечского детинца.

Описание памятника 
Памятник создан скульптором Геннадием Ершовым в 1997 году к 900-летнему юбилею Любечского съезда 1097 посвящен выдающемуся событию времен Киевской Руси.

Монумент, к которому ведут каменные ступени, расположен на Замковой горе в исторической части Любеча. Скульптурная композиция состоит из ярусов бронзовых рельефов и круглой скульптуры размещенных на розовом гранитном постаменте.

Горельефные изображения, это портреты шестерых участников княжеского Снема в Любече среди которых были:

великий князь киевский Святополк Изяславич,

Переяславский князь Владимир Мономах,

черниговский князь Олег Святославич,

смоленский князь Давид Святославич,

волынский князь Давид Игоревич,

теребовльский князь Василько Ростиславич.

Венчает композицию бронзовая фигура аллегорического летописца. Сидящий босиком с пером в руке и крестом- енкалпионом на груди, монах держит свиток, на котором изображен фрагмент летописи «Кождо да держит отчину свою»:

И они (князья) друг другу, говоря: "Зачем мы теряем Русскую землю, сами против себя распрю имея? А половцы землю нашу разносят и рады есть, что между нами война сей день. Теперь соединимся в одно сердце и обереги Русскую землю. Каждый пусть держит отчину свою ". И на этом они целовали крест: «А если отныне кто на кого встанет, то против того будем мы все и честный крест».

Создавая образы исторических персонажей, скульптор консультировался с Петром Толочко и Владимиром Коваленко. Любечский съезд 1097 года по своей актуальности и значимости принятых на нем решений историки относят к наиважнейшим. Это была первая удачная попытка прекратить процесс распада Киевского государства на мелкие удельные княжества. Прямое наследование по предложению Ярослава и его сторонников и было введено на съезде в Любече. Каждому князю были отданы те земли, которые принадлежали его отцу, князь отныне владел бы унаследованными землями и обязывался не покушаться на земли соседей.

Открытие памятника 
На Украине Любечский съезд князей 1097 считается важным событием истории. По распоряжению КМ Украины от 2.VIII 1996 и пост. КМ Украины от 21 VIИИ 1997 900-летний юбилей Любечского съезда отмечался на государственном уровне. Памятник торжественно открыл вице-премьер Украины Валерий Смолий; в праздновании приняли участие представители соседних государств Белоруссии и России. Памятник сооружён за счет ЧАЭС при личной поддержке Сергея Парашина..

Примечания

Ссылки 
 http://wikimapia.org/35895347/ru/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4-%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9%C2%BB / Памятник «Любечский съезд князей»
 https://xfile.ru/x-files/bright_world/lyubech_mladshiy_brat_kieva_chast_2/ Любеч — младший брат Киева. Часть 2
 https://chernihivregion.travel/turystychni-obiekty/pamiatky-oblasti/item/664-pamiatnyk-na-chest-900richchia-i-zizdu-kniaziv-kyivskoi-rusi/  Пам’ятник на честь 900-річчя І з’їзду князів Київської Русі
 http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Lyubetsky_zizd_1097/ ЛЮБЕЦЬКИЙ З'ЇЗД 1097
 http://uahistory.com/topics/events/13570/  Листопад 1097. Любецький з’їзд
 http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244976254&cat_id=244904002/ ФЕСТИВАЛЬ ТРАДИЦІЙНОЇ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА БОЙОВИХ ЄДИНОБОРСТВ «КИЇВСЬКА РУСЬ» У ЛЮБЕЧІ
 http://www.litopys.com.ua/encyclopedia/organ-zats-ya-derzhavnogo-mekhan-zmu/mekhan-zmi-derzhavotvorennya-na-rus/  «МЕХАНІЗМИ» ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ НА РУСІ

Памятники по алфавиту
Памятники Черниговской области
Памятники культурного наследия Украины
Памятники русским князьям
Любеч